Alessandro Staccioli – vescovo italiano
 Gianfranco Staccioli – scrittore e pedagogista italiano
 Giulia Staccioli – coreografa ed ex ginnasta italiana
 Ivano Staccioli – attore italiano
 Mauro Staccioli – scultore italiano
 Paola Staccioli – scrittrice italiana
 Romolo Augusto Staccioli – professore italiano